Академия изобразительных искусств:

 Академия изобразительных искусств (Вена) () — государственная художественная академия Австрии, одна из старейших в Европе.
 Академия изобразительных искусств (Прага) () — высшая школа университетского типа по изучению предметов по искусству.
 Академия изобразительных искусств в Лодзи (), Польша.

См. также 
 Академия художеств — учебное заведение в области искусства.